Фреденсборг () — датская коммуна в составе области Ховедстаден. Площадь — 112,08 км², что составляет 0,26 % от площади Дании без Гренландии и Фарерских островов. Численность населения на 1 января 2008 года — 39240 чел. (мужчины — 19027, женщины — 20213; иностранные граждане — 2708).

В состав коммуны входят Коккедаль (Kokkedal), Ниво (Nivå), Фреденсборг (Fredensborg), Хумлебек (Humlebæk).

История 
Коммуна была образована в 2007 году из следующих коммун:
 Фреденсборг-Хумлебек (Fredensborg-Humlebæk)
 Карлебо (Karlebo)

Железнодорожные станции 
 Фреденсборг (Fredensborg)
 Грёнхольт (Grønholt)
 Хумлебек (Humlebæk)
 Лангерёд (Langerød)
 Ниво (Nivå)

Изображения

Ссылки 
 Фреденсборг на borger.dk
 Официальный сайт

Коммуны Дании